Yoshimi bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Saitama: Yoshimi (Saitama)
 ein japanisches Lehen: Yoshimi (Han)
 ein auf ZynAddSubFX basierender Software-Synthesizer für GNU/Linux

Yoshimi ist der Vorname folgender Personen:
 Ashikaga Yoshimi (1439–1491), Samurai
 Yoshimi Ishibashi (* 1949), japanischer Rennfahrer
 Yoshimi Iwasaki (* 1961), japanische Sängerin und Schauspielerin
 Yoshimi Katayama (1940–2016), japanischer Motorrad- und Autorennfahrer
 Yoshimi Kondō, japanischer Dichter
 Yoshimi Masaki (* 1962), japanischer Jūdōka
 Yoshimi Takeuchi (1910–1977), japanischer Sinologe
 Takano Yoshimi, bürgerlicher Name des Dichters Takano Sujū (1893–1976)
 Yoshimi Ueda (1906–1996), japanischer Basketballspieler
 Yoshimi Usui (1905–1987), japanischer Literaturkritiker und Schriftsteller
 Yoshimi Watanabe (* 1952), japanischer Politiker

Yoshimi ist der Familienname folgender Personen:
 Issei Yoshimi (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Kazuki Yoshimi (* 1984), japanischer Baseballspieler
 Yoshiaki Yoshimi (* 1946), japanischer Historiker